de Vigenère ist der Familienname von:

 Blaise de Vigenère (1523–1596), französischer Diplomat und Kryptograf
 Raoul de Vigenère (1758–1799), französischer Revolutionär

Siehe auch:
 Vigenère-Verschlüsselung